Ламбрини́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Ламбринидис, Ставрос (род. 1962) — греческий политик.
 Ламбринидис, Тимолеон (в монашестве Каллиник; 1881—1955) — митрополит Элассонский.